Перемогівська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Перемогівська (Перемозька сільська рада) — Харківська область, Лозівський район

Див. також 
 Перемозька сільська рада